RPA se može odnositi na:

 Replication protein A
 RPA (TV serija), australijska serija